FC Ararat-Armenia is een Armeense voetbalclub uit Jerevan.

De club werd in 2017 opgericht als FC Avan Academy. Het team bestond uit spelers van de Avan Football Academy en jonge spelers van Pjoenik Jerevan en ging in de Aradżin chumb spelen. Begin 2018 werd de club overgenomen en hernoemd in Ararat-Moskva. Na een derde plaats promoveerde de club in 2018 naar de Bardzragujn chumb. Toen het Russische Ararat Moskou, dat van dezelfde eigenaar was, geen licentie meer kreeg van de Russische voetbalbond werd de club voor aanvang van het seizoen 2018/19 hernoemd in Ararat-Armenia (niet te verwarren met Ararat Jerevan). De club won in het seizoen 2018/19 direct de landstitel en mag daarom deelnemen aan de eerste kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2019/20.

Erelijst
 Landskampioen Armenië: 2018/19, 2019/20
Armeense Supercup: 2019
Armeense voetbalbeker:

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Ararat

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 10.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Armenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers
  Rochdi Achenteh
  Aleksandar Damčevski
  David Davidyan
  Dmitry Guz
  Anton Kobyalko
  Mailson Lima
  Ogana Louis
  Furdjel Narsingh
  Sergi

Externe link
Officiële website

Ararat
Sportclub in Jerevan